Намібе — місто в Анголі
 Намібе — провінція в Анголі

Багатозначні топоніми